Маратон „Плевен“ е ежегоден маратон, който се провежда в Плевен от 2014 година. Организатор е СК Бегач в партньорство с Община Плевен и Eyes-Open Ltd (EO).

Дисциплините включват класически маратон (42,2 км), полумаратон (21,1 км), щафета (отбор от 2-ма души бягат общо полумаратонската дистанция), детски маратон според възрастовата група и крос „Аз мога“ (3 км).

Настилката е асфалт, а терена е равен, на места хълмист с обща положителна денивелация от 250 метра. Стартът и финала са в центъра на града, а маршрута минава през мавзолея, центъра на Плевен, парк Кайлъка и историческия мост до с.Ясен.

Победители 
 Маратон

 Полумаратон

 Щафета

Външни препратки 
 Официален сайт

Плевен
Спорт в Плевен
Основани в България през 2014 година